Семь дочерей Евы — книга 2001 года Брайана Сайкса, представляющая теорию митохондриальной генетики человека широкой общественности. Сайкс объясняет принципы генетики и эволюции человека, особенности митохондриальной ДНК и анализа древней ДНК, чтобы генетически связать современных людей с доисторическими предками.

Следуя развитию митохондриальной генетики, Сайкс отслеживает миграции человека, обсуждает теорию африканского происхождения» и бросает тень серьёзного сомнения на теорию перуанского происхождения полинезийцев Тура Хейердала, противопоставляемой теории их происхождения из Индонезии. Он также описывает использование митохондриальной ДНК при идентификации останков императора Николая II и в оценке генетического состава современной Европы.

Заглавие книги происходит от одного из принципиальных достижений митохондриальной генетики — классификации всех современных европейцев на семь групп, митохондриальные гаплогруппы. Каждая гаплогруппа определяется набором характеристических мутаций на митохондриальном геноме и может быть отслежена по материнской линии до специфичной доисторической женщины. Сайкс называет этих женщин «матерями кланов», хотя они не жили в одно время. В самом деле, некоторые «матери кланов» происходят от других (хотя не по матери). Все эти женщины в свою очередь имеют общего предка по матери, митохондриальную Еву.

Последняя треть книги посвящена серии художественных повествований, написанных Сайксом, описывающих его творческое предположение о жизни каждой из этих семи «матерей кланов». Последняя часть догадок в целом соответствует смешанным обзорам в сравнении с первой частью.

Митохондриальные гаплогруппы в Семи дочерях Евы 
Семь «клановых матерей», описанных Сайксом, соответствуют одной или нескольким митохондриальным гаплогруппам человека каждая.

 Ursula: соответствует гаплогруппе U (а именно U5, исключая её подгруппу K)
 Xenia: соответствует гаплогруппе X
 Helena: соответствует гаплогруппе H
 Velda: соответствует гаплогруппе V
 Tara: соответствует гаплогруппе T
 Katrine: соответствует гаплогруппе K
 Jasmine: соответствует гаплогруппе J

Дополнительные дочери 
Сайкс написал в книге, что для современных Европейцев было семь главных митохондриальных родословных, хотя в дальнейшем он писал, что из дополнительных данных из Скандинавии и Восточной Европы, Ulrike (см. ниже) могла бы быть использована в качестве восьмой клановой матери для Европы.

Другие сейчас предлагают увеличить число кланов до 10 и до 12. Эти дополнительные «дочери» как правило включают гаплогруппы I, M и W. Недавняя статья переозначила Европейские гаплогруппы как H, J, K, N1, T, U4, U5, V, X and W.

Точно так же Сайкс придумал имена для дополнительных 29 «матерей кланов» по всему миру, соответствующих разным гаплогруппам, обозначаемым генетиками: «Fufei, Ina, Aiyana/Ai, Yumi, Nene, Naomi, Una, Uta, Ulrike, Uma, Ulla, Ulaana, Lara, Lamia, Lalamika, Latasha, Malaxshmi, Emiko, Gaia, Chochmingwu/Chie, Djigonasee/Sachi, Makeda, Lingaire, Lubaya, Limber, Lila, Lungile, Latifa and Layla».

Японские кланы 
Сайкс сейчас использует те же методы для обозначения девяти «матерей кланов» японской родословной, «отличных от семи европейских эквивалентов».

Примечания 

Книги по алфавиту
Гаплогруппы мтДНК
Генетика
Эволюционные теории